Geneviève Morel peut désigner :
 Geneviève Morel (1916-1989), une actrice française ;
 Geneviève Morel (1952-), une psychanalyste française.